Никола́й Марты́нов:
 Мартынов, Николай Авенирович (1842—1913) — русский художник, график и акварелист.
 Мартынов, Николай Авксентьевич (род. 1938) — советский композитор.
 Мартынов, Николай Александрович (1822—1895) — русский архитектор и художник.
 Мартынов, Николай Алексеевич (1945—2009) — советский футболист.
 Мартынов, Николай Андреевич (1868—1941) — заслуженный врач РСФСР.
 
 Мартынов, Николай Гаврилович (1843—1915) — русский книгоиздатель и книготорговец.
 
 
 Мартынов, Николай Павлович (род. 1950) — начальник Военно-морского инженерного института, контр-адмирал.
 Мартынов, Николай Петрович (?—1856) — русский генерал-лейтенант, сенатор.
 Мартынов, Николай Саввич (1813—1864) — русский пианист.
 Мартынов, Николай Соломонович (1815—1875) — русский офицер, убивший на дуэли М. Ю. Лермонтова, майор.
 Мартынов, Николай Устинович (род. 1932) — советский и российский художник-реалист.